Hohe Wart kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hohe Wart (Fichtelgebirge) – kulle i Bayern, 
 Hohe Wart (kommunfritt område) – ett område i Landkreis Miltenberg i Bayern